Москвина́ — женская форма фамилии , а также топоним.

 Носительницы фамилии 
 Москвина, Екатерина Петровна (1927—2006) — Герой Социалистического Труда.
 Москвина, Ксения Леонидовна (род. 1989) — российская пловчиха.
 
 Москвина, Наталия Васильевна — российская певица, композитор, автор текстов.
 Москвина, Наталья Евгеньевна (род. 1988) — украинская спортсменка, специализируется на индивидуальных и синхронных прыжках на батуте.
 Москвина, Нина Михайловна (1889—1923) — советский партийный и профсоюзный деятель.
 Москвина, Тамара Николаевна (род. 1941) — советская фигуристка, выступавшая в одиночном и парном разрядах; впоследствии советский, российский тренер по фигурному катанию на коньках.
  Топоним 
 Москвина — деревня в Ильинском районе Пермского края.
 Москвина — деревня в Кудымкарском районе Пермского края.
 Москвина — деревня в городском округе Богданович Свердловской области.
 Москвина — деревня в Каслинском районе Челябинской области.
 Москвина — река на полуострове Канин.

Примечания